Desa Luwunggede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Luwunggede (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,83), Jawa Tengah, 
 Desa Luwunggede (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,92), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar